Dornes puede referirse a:

Dornes, comuna francesa situada en Nièvre.

Dornes, freguesia portuguesa  situada en Ferreira do Zêzere.